UPEC puede referirse a:

Universidad Progresista de Verano de Cataluña, es una universidad de verano española de ámbito catalán.
Unión de Periodistas de Cuba, es una organización no gubernamental que aglutina a reporteros, corresponsales, camarógrafos, dibujantes y otros profesionales del medio periodístico de Cuba.